È la prima edizione del torneo.

In finale Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani hanno sconfitto Anna Blinkova e Natela Dzalamidze con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Luisa Stefani (Campionesse)
  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (primo turno)

  Oksana Kalašnikova /  Nadiia Kičenok (primo turno) 
  Han Xinyun /  Katarzyna Kawa (primo turno)

Wildcard 

  Sharmada Balu /  Riya Bhatia (primo turno)

 Eugenie Bouchard /  Yanina Wickmayer (semifinale, ritirate)

Alternate 

  Rutuja Bhosale /  Karman Thandi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open (WTA) 2022